Leopold Kronenberg ist der Name folgender Personen:

* Leopold Julian Kronenberg (1849–1937), polnischer Bankier und Geschäftsmann
 Leopold Stanisław Kronenberg (1812–1878), polnischer Kaufmann und Unternehmer